Nos Domínios da Mediunidade é um livro espírita, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, com autoria atribuída ao espírito André Luiz. Publicado pela Federação Espírita Brasileira no ano de 1955.

Esta é a oitava obra da série do autor espiritual André Luiz, chamada de Série André Luiz composta de 16 livros. A Série André Luiz pode ser subdividida em duas partes: Coleção A Vida no Mundo Espiritual e Obras Complementares. Nos Domínios da Mediunidade é a oitava obra da Coleção A Vida no Mundo Espiritual.

Esse livro comenta questões referentes a mediunidade. André Luiz discorre sobre temas como a possessão, a psicofonia consciente e a psicofonia sonambúlica, o sonambulismo torturado, a fascinação, a materialização, entre outros.

Sinopse
André Luiz, prosseguindo com seus estudos acerca do mundo espiritual, conhece o instrutor Áulus, e prossegue junto dele, e de seu antigo colega Hilário rumo a estudos referentes a mediunidade. André Luiz nos descreve os processos mediúnicos do ponto de vista dos desencarnados, durante algumas reuniões espíritas que frequentou. Entre elas, por exemplo, ele nos descreve os processos e as diferenças entre a psicofonia -processo em que um desencarnado usa o corpo do médium para se comunicar verbalmente- consciente e a sonambúlica, que é aquela em que o espírito do médium, tem bem menos controle sobre o aparelho mediúnico. Ainda no segundo capítulo, ele discorre suas observações sobre um aparelho que acabou de conhecer, chamado psicoscópio. Esse aparelho é capaz de identificar o "estado espiritual" das coisas, através de suas respectivas irradiações magnéticas.

No capítulo dezesseis, ele comenta sobre o chamado "mandato mediúnico", que seria a autorização e o auxílio do Plano Superior para se exercer esse dom. Enfatizando que na maioria das vezes, os espíritos que serão nessa encarnação, médiuns, já encarnam com seus objetivos planejados, mostrando que o acaso não existe para se exercer a mediunidade.

Já no capítulo vinte e oito, André Luiz nos dá uma boa noção de como se dá o fenômeno da materialização, que é quando um desencarnado consegue se materializar para os encarnados, tornando-se visível, e até mesmo, em alguns casos, palpável. Ele nos descreve que a primeira parte do processo é a limpeza espiritual, através de fluidos diversos, e a limpeza material, para matar qualquer bactéria, através da ionização. Depois o médium de efeitos físicos deita em uma cama e faz o desdobramento -processo em que o corpo espiritual se desliga temporariamente do corpo material-. Assim é descrito o processo:

 "Apagada a luz elétrica e pronunciada a oração de início, o agrupamento, como de praxe, passou a entoar hinos evangélicos, para equilibrar as vibrações do recinto. Colaboradores desencarnados extraíam forças de pessoas e coisas da sala, inclusive da Natureza em derredor, que casadas aos elementos de nossa esfera faziam da câmara mediúnica precioso e complicado laboratório. Correspondendo à atuação magnética dos mentores responsáveis, desdobrou-se o médium, afastando-se do veículo físico, de modo tão perfeito que o ato em si mais se me afigurava a própria desencarnação, porque o corpo jazia no leito, como se fora um casulo de carne, largado e inerte. O veículo físico, assim prostrado, sob o domínio dos técnicos do nosso plano, começou a expelir o ectoplasma, qual pasta flexível, à maneira de uma geléia viscosa e semilíquida, através de todos os poros e, com mais abundância, pelos orifícios naturais, particularmente da boca, das narinas e dos ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades dos dedos. A substância, caracterizada por um cheiro especialíssimo, que não conseguimos descrever, escorria em movimentos reptilianos, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresentava o aspecto de grande massa protoplásmica, viva e tremulante"

Capítulos 

 Estudando a mediunidade
 O psicoscópio
 Equipagem mediúnica
 Ante o serviço
 Assimilação de correntes mentais
 Psicofonia consciente
 Socorro espiritual
 Psicofonia sonambúlica
 Possessão
 Sonambulismo torturado
 Desdobramento em serviço
 Clarividência e clariaudiência
 Pensamento e mediunidade
 Em serviço espiritual
 Forças viciadas
 Mandato mediúnico
 Serviço de passes
 Apontamentos à margem
 Dominação telepática
 Mediunidade e oração
 Mediunidade no leito de morte
 Emersão no passado
 Fascinação
 Luta expiratória
 Em torno da fixação mental
 Psicometria
 Mediunidade transviada
 Efeitos físicos
 Anotações em serviço
 Últimas páginas

Ver também

Chico Xavier
André Luiz
Espiritismo

Ligações externas

Bibliografia
 XAVIER, Francisco Cândido; Luiz, André (espírito). Nos Domínios da Mediunidade. 29ª Ed. Rio de Janeiro: FEB, 2002. ISBN 85-7328-099-9

Livros espíritas do Brasil
Livros de 1955
Livros de Chico Xavier